

Geografia
Stati Uniti d'America
 Terry – città della Contea di Hinds, Mississippi
 Terry – città della Contea di Prairie, Montana
 Terry – township della Contea di Bradford, Pennsylvania

Onomastica
 Terry – nome proprio di persona inglese maschile e femminile

Persone
 Alberto Terry (1929-2006) – calciatore peruviano
 Alice Terry (1900-1987) – attrice statunitense
 Aline Terry (...–...) – tennista statunitense
 Bill Terry (1898-1989) – giocatore di baseball e allenatore di baseball statunitense
 Carlos Terry (1956-1989) – cestista statunitense
 Chuck Terry (1950) – ex cestista statunitense
 Clark Terry (1920-2015) – trombettista, compositore e flicornista statunitense
 Claude Terry (1950) – ex cestista statunitense
 Ellen Terry (1847-1928) – attrice britannica
 Emanuel Terry (1996) – cestista statunitense
 Ethelind Terry (1899-1984) – attrice e cantante statunitense
 Helen Terry (1956) – cantante britannica
 Henry Terry (1868-1952) – crickettista britannico
 Jason Terry (1977) – ex cestista statunitense
 John Terry (1980) – allenatore di calcio ed ex calciatore britannico
 John Terry (1950) – attore statunitense
 Lee Terry (1962) – politico statunitense
 Lloyd Terry (1957) – ex cestista statunitense
 Michelle Terry (1979) – attrice e direttrice artistica britannica
 Nigel Terry (1945-2015) – attore britannico
 Paul Terry (1887-1971) – produttore cinematografico, regista, sceneggiatore e animatore statunitense
 Quinlan Terry (1937) – architetto britannico
 Reyshawn Terry (1984) – cestista statunitense
 Rob Terry (1984) – wrestler britannico
 Simon Terry (1974-2021) – arciere britannico
 Sonny Terry (1986) – armonicista e attore statunitense.
 Todd Terry (1967) – disc jockey statunitense

Altro
 21952 Terry – asteroide
 Terry – film del 2005 diretto da Don McBrearty